Just Sing steht für:
 Just Sing (Computerspiel), ein Karaoke-Computerspiel von iNiS und Ubisoft aus dem Jahr 2016
 Just Sing (Lied), ein Song für den Film Trolls World Tour mit einem Text von Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin und Sarah Aarons aus dem Jahr 2020